What Every Woman Knows (toneelstuk), een toneelstuk van J.M. Barrie
What Every Woman Knows (1917), een film van Fred W. Durrant
What Every Woman Knows (1921), een film van William C. deMille
What Every Woman Knows (1934), een film van Gregory La Cava